Энди Маррей — победитель турнира.

Чемпион прошлого года — Робин Сёдерлинг — не защищал свой титул.

Посев 

  Энди Маррей (Титул)
  Жиль Симон (Полуфинал)
  Александр Долгополов (Финал)
  Флориан Майер ''(Первый раунд, отказ)

<li>  Кэй Нисикори (Второй раунд)
<li>  Радек Штепанек (Четвертьфинал)
<li>  Юрген Мельцер (Первый раунд)
<li>  Бернард Томич (Полуфинал)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 Основная сетка 
 Квалификационная сетка 

Международный теннисный турнир в Брисбене 2012